Guus (single), een single van Alexander Curly uit 1975
 Augustus (voornaam)
 Gustav (voornaam)